Rady peut désigner :
 Krisztina Rády (1968-2010), femme de lettres franco-hongroise ;
 Michael Rady (1981-), acteur américain.